O Liga Regional (ou Insular) de Santiago de 2005 foi a época de Campeonato Regional de Futebol de Santiago Sul competição de futebol, , foi arrando-se por Associação Regional de Futebol de Santiago Sul (ARFSS). Foi o próxima temporada desde 1998 que designado Primeira Divisão, o clube finido em último posição foi relegado, o nove posição jogarado em jogos decisionais (uma practica usuado por próximo 10 temporadas).  O número de clubes de temporada foi 20, 10 em Primeira e Segunda Divisões.

O campeão do torneio foi o Sporting Clube da Praia conquistou o título por clube é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2005.

O gols totais númeram 242.

Clubes

Primeira Divisão

 Académica da Praia
 Bairro
 FC Boavista
 Celtic - Achadinha de Baixo
 Delta
 Desportivo da Praia
 Paiol
 Sporting Clube da Praia
 CD Travadores
 Vitória FC

Segunda Divisão
Asa Grande - Grupo B
Avenida 77 - Grupo A
Fiorentina - Grupo A
Kuminidade - Grupo B
Lapaloma - Grupo B
AD Ribeira Grande - Grupo B
 Tchadense - Grupo A
Unidos do Norte (União dos Norte) - Grupo A
Vilanova - Grupo A

Resumo da Temporada
A edição 2005 da Campeonato Regional (ou Insular) teve a Sporting Clube da Praia

Classificação Final

Primeira Divisão

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de Zona Sul de Santiago de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de Santiago (Zona Sul)
2005 em Cabo Verde
Década de 2000 na Ilha de Santiago